Rohtas (district), een district in de Indiase staat Bihar
Fort Rohtas, een fort en werelderfgoed in de Pakistaanse provincie Punjab